Доха может означать:
 До́ха — столица Катара.
 До́ха — международный аэропорт в Дохе.
 Доха Спортс Сити — комплекс спортивных сооружений в Дохе.
 Доха, Шамсуд (1929—2012) — министр иностранных дел и информации Бангладеш (1982—1984).
 До́ха — футбольный стадион в арабском городе Сахнин (Израиль).
 Доха́ — зимняя верхняя одежда.
  — портовый город в Кувейте, пригород Эль-Кувейта.
  — база армии США в Кувейте во время Иракской войны.